Кушчулар — село у Лачинському районі Азербйджану, перебуває під вірменською окупацією
 Кушчулар — село у Джебраїльському районі Азербайджану, звільнене з-під вірменської окупації 28 жовтня 2020 року